Олькуш:

 Олькуш — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Олькушский повят.
 Олькуш — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олькушский повят, Малопольское воеводство.
 Олькуш — пассажирская и грузовая железнодорожная станция в городе Олькуш, в Малопольском воеводстве Польши.